Armitage (výslovnost ) je anglické příjmení, které pochází z francouzského výrazu hermite (poustevník). Nositeli jsou:

 Alison Armitage (* 1965) – britská modelka
 George Armitage Miller (1920–2012) – americký psycholog
 Heather Armitageová (* 1933) – britská atletka
 Kenneth Armitage (1916–2002) – britský výtvarník
 Richard Armitage (* 1971) – britský herec
 Simon Armitage (* 1963) – britský spisovatel

další významy
 Armitage (Staffordshire) – vesnice v Anglii
 Armitage III – japonská anime

Reference 

Anglická příjmení